Trafikmagasinet kan avse:

Trafikmagasinet (TV-program) – ett TV-program i Sveriges Television
Trafikmagasinet (tidskrift) – en svensk rikstäckande facktidning